Премия «Сатурн» за лучшее DVD-издание классического телесериала () вручалась Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов с 2005 по 2009 год. В 2010 году награда в этой категории не присуждалась, а с 2011 года DVD/BD-издания классических телесериалов, наравне с современными, представлены в категории: «Лучшее DVD/BD-издание телесериала».

Список лауреатов и номинантов

Ссылки 
 Победители и номинанты премии «Сатурн» на сайте IMDb: 2005  2006  2007  2008  2009  
 Официальный сайт премии «Сатурн»  

Номинации кинопремии «Сатурн»